Partenope peut désigner:
 Partenope (Haendel), un opéra de Georg Friedrich Haendel
 Partenope Naples, club italien de basket-ball
 Partenope Rugby, club italien de rugby
 Partenope (Hasse), opéra  en deux parties de Johann Adolph Hasse
 Partenope (torpilleur), torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne 
 Via Partenope, une rue de Naples

Voir aussi